Wolanowski:
 Lucjan Wilhelm Wolanowski
 Majer Wolanowski